ZT peut faire référence à :
 Une marque de tracteurs agricoles de l'Allemagne de l'Est ;
  ;
 La MG ZT est une voiture.
 Le Renault ZT est un char léger des années 1930.
 Au logo du streamer ZeratoR
Au nom d'une écurie de Trackmania2Stadium dirigé par le streamer Zerator

ZT est un symbole, qui signifie :
 zettatesla, unité de mesure d'induction magnétique.

zT est un symbole, qui signifie :
 zeptotesla, unité de mesure d'induction magnétique.

Voir aussi